Indústria pode se referir a:

 Indústria: conceito.
 Industria: asteróide.

Desambiguação